Holcombe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Holcombe, Somerset, ort, England, 
 Holcombe, East Devon, en ort i Devon, England, 
 Holcombe, Teignbridge, en ort i Devon, England, 
 Holcombe, Greater Manchester, en ort i Bury, Greater Manchester, England, 
 Holcombe Brook, en ort i Bury, Greater Manchester, England, 
 Holcombe Burnell, en civil parish i Devon, England, 
 Holcombe Rogus, en ort i Devon, England,

USA 

 Holcombe, Wisconsin, ort, Chippewa County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar